Zorrilla puede referirse a:

Personas 
 Alberto Zorrilla, nadador argentino, ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1928.
 Alejandro Zorrilla de San Martín (1909–1987), político uruguayo.
 Alicia María Zorrilla, lingüista argentina
 Américo Zorrilla (1910–1992), político y sindicalista chileno.
 Ángel Zorrilla Dorronsoro (¿?–1993), agricultor, ingeniero agrónomo y catedrático español.
 Benjamín Zorrilla, político argentino, gobernador de Salta.
 Carlos Héctor Zorrilla, futbolista argentino.
 China Zorrilla, actriz uruguaya.
 Francisco de Rojas Zorrilla (1607–1648), dramaturgo español.
 Guma Zorrilla (1919–2001), figurinista y vestuarista teatral uruguaya.
 José Francisco Yunes Zorrilla, político mexicano.
 José Luis Zorrilla de San Martín, escultor y pintor uruguayo.
 José María Cid Ruiz-Zorrilla (1882–1956), abogado y político español.
 José Zorrilla y Moral (1817–1893), poeta y dramaturgo español.
 Juan José Zorrilla (1920–2012), militar uruguayo.
 Juan José Zorrilla (futbolista), futbolista argentino.
 Juan Zorrilla de San Martín (1855–1931), escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo.
 Manuel Ruiz Zorrilla (1833–1895), político español.
 Manuel Zorrilla, pintor, dibujante, grabador, litógrafo, muralista y escultor argentino.

Lugares 
 Casa de Zorrilla, inmueble en Valladolid, España, donde nació José Zorrilla.
 Estadio José Zorrilla, estadio municipal de Valladolid, España.
 Paseo de Zorrilla, principal arteria de la ciudad de Valladolid, España.
 Plaza de Zorrilla, céntrica plaza de la ciudad de Valladolid, España.
 Teatro Zorrilla, teatro de Valladolid, España.
 Viejo Zorrilla, antiguo estadio de fútbol de la ciudad de Valladolid, España.

Objetos 
 Zorrilla (ferrocarril), un tipo de dresina (vehículo ferroviario) de tracción manual.